Melville este cel mai adesea un nume de familie, dar poate fi și un prenume.

Melville se poate referi la:

 Melville, George W. (1841 - 1912), contra amiral, inginer și militar american, seful direcție de propulsie a U.S. Navy, Marina Statelor Unite ale Americii pentru 16 ani.
 Melville, Herman (1819 - 1891), poet, eseist și scriitor american, exponent al literaturii americane a secolului al 19-lea.
 Melville, Jean-Pierre (1917 - 1973), regizor și realizator de filme francez, exponent al curentului cunoscut în cinematografie ca Neo-noir.
 Melville Weston Fuller (1833 – 1910), magistrat american, cel de-al optulea Șef al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii între 1888 și 1910.

Vezi și 
 Insula Melville (dezambiguizare)